Знамя Кривого Рога:

 Знамя Кривого Рога — вошедшее в историю обобщённое название истории дружбы между горняками Мансфельдского горного округа и горняками рудоуправления им. Ф. Э. Дзержинского.
 «Знамя Кривого Рога» — роман писателя Отто Готше 1959 года.
 «Знамя Кривого Рога» — восточногерманский фильм снятый в 1967 году по одноимённому роману писателя Отто Готше.